El XXX Campionat d'Europa de bàsquet masculí se celebrà a tres localitats catalanes entre el 25 de juny i el 6 de juliol de 1997. El campionat va comptar amb la participació de 16 seleccions nacionals.

Seus

Grups

Primera fase

Grup A

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 25.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 55-65
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 25.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 74-52
|- style=font-size:95% 
|align=center| 26.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 70-62
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 26.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 72-74
|- style=font-size:95% 
|align=center| 27.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 87-56
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 27.06.97
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 78-76
|}

Grup B

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 25.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-60
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 25.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-85
|- style=font-size:95% 
|align=center| 26.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 88-94
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 26.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 69-68
|- style=font-size:95% 
|align=center| 27.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-67
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 27.06.97
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 82-88
|}

Grup C

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 25.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 103-76
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 25.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-80
|- style=font-size:95% 
|align=center| 26.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 74-69
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 26.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 86-79
|- style=font-size:95% 
|align=center| 27.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 108-89
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 27.06.97
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 80-65
|}

Grup D

Resultats 
<center>
{| width=650 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=20% align=center|Data
!width=60% colspan=3 align=center|Partit
!width=20% align=center|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 25.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 75-55
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 25.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 54-82
|- style=font-size:95% 
|align=center| 26.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 78-71
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 26.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 81-60
|- style=font-size:95% 
|align=center| 27.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center>  
|align=center| 88-95
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 27.06.97
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 67-59
|}

Segona fase

Grup E

Resultats 
<center>
{| width=750 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=15%|Data
!width=60% colspan=3|Partit
!width=15%|Resultat
|-
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 81-71
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 29.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 93-80
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 73-66
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 69-87
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 71-80
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 93-85
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.07.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 82-71
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.07.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 85-82
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.07.97
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 93-64
|}

Grup F

Resultats 
<center>
{| width=750 class=wikitable 
|- bgcolor="lightsteelblue"
!width=15%|Data
!width=60% colspan=3|Partit
!width=15%|Resultat
|-
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 29.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 77-76
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 88-73
|- style=font-size:95% 
|align=center| 29.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 63-60
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 62-64
|- style=font-size:95% 
|align=center| 30.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 62-67
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 30.06.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 104-61
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.07.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 86-76
|- style=font-size:95% 
|align=center| 01.07.97
|align=center|  ||<center>-||<center> 
|align=center| 79-70
|- style=font-size:95% bgcolor="efefef"
|align=center| 01.07.97
|align=center|  ||<center>-|| 
|align=center| 74-68
|}

Fase final

Eliminatòries del 1r al 4t lloc

Eliminatòries del 5è al 8è lloc

Eliminatòries del 9è al 12è lloc

Eliminatòries del 13è al 16è lloc

Medaller

Classificació final

Trofeus individuals

Millor jugador (MVP) 
<center>
{| class=wikitable width="200"
|<center>MVP
|- style=font-size:125%
|- bgcolor=gold
| Aleksandar Djordjevic
|}

Màxims anotadors del campionat

Plantilla dels 4 primers classificats 
Medalla d'or: Dejan Bodiroga, Predrag Danilović, Zoran Savić, Aleksandar Djordjevic, Zeljko Rebraca, Dejan Tomašević, Sasa Obradovic, Nikola Lonćar, Miroslav Beric, Milenko Topic, Nikola Bulatovic, Miroslav Radosevic (Entrenador: Zeljko Obradovic)

Medalla d'argent: Gregor Fučka, Carlton Myers, Claudio Coldebella, Riccardo Pittis, Denis Marconato, Dan Gay, Alessandro Frosini, Alessandro Abbio, Davide Bonora, Giacomo Galanda, Paolo Moretti, Flavio Carera (Entrenador: Ettore Messina)

Medalla de bronze: Vasili Karasev, Sergei Babkov, Mijaíl Mijáilov, Andrei Fetisov, Evgeni Kisurin, Vitali Nosov, Sergei Panov, Igor Kudelin, Evgeni Pashutin, Zakhar Pashutin, Dimitri Chakulin, Igor Kurashov (Entrenador: Sergei Belov)

Quart lloc: Nikos Ekonomou, Fanis Christodoulou, Giorgos Sigalas, Evangelos Koronios, Fragiskos Alvertis, Nikos Boudouris, Efthimios Rentzias, Giorgos Kalaitzis, Kostas Patavoukas, Dimitris Papanikolaou, Christos Myriounis, Ioannis Giannoulis (Entrenador: Panagiotis Giannakis)

Referències 

1997
Basquet
Bàsquet a Catalunya
Competicions esportives del 1997 a Catalunya
Basquet